Khowshāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kafsh Kanān, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Shahrestān-e Khowshāb, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar